La Caisse nationale d'assurance-maladie est un organe qui fournit un service d'assurance maladie dans certains pays :
 
Caisse nationale d'assurance-maladie (Côte d'Ivoire)
 
Caisse nationale d'assurance-maladie (Mali)
 
Caisse nationale d'assurance-maladie (Mauritanie)
 
Caisse nationale d'assurance-maladie (Tanzanie)
 
Caisse nationale d'assurance-maladie (Tunisie)

Voir aussi
 Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (France)

Assurance maladie